Pedostibes är ett släkte av groddjur. Pedostibes ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddor
Pedostibes